ITTF World Tour Grand Finals (до 2011 года ITTF Pro Tour Grand Finals) — ежегодный турнир по настольному теннису, проходящий в конце каждого года под эгидой Международной федерации настольного тенниса (ITTF). Турнир включает в себя соревнования в шести категороиях: мужской и женский одиночный разряд, мужские и женские парные соревнования, мужской и женский одиночный разряд для участников до 21 года. К турниру допускаются игроки, набравшие наибольшее количество очков в течение года участвуя в ITTF World Tour, и они соревнуются за приз в $ 500,000 ($ 1,000,000 в 2017 году), это наибольшие суммарные призовые деньги в календаре ITTF. В 2020 году были переименованы в «ITTF Finals» и после этого в 2021 и в 2022 годах не проводились.

Критерии квалификации

Мужской и женский одиночные разряды 
 Участие в минимум пяти турнирах ITTF World Tour за текущий год.
 15 лучших участников, набравших наибольшее количество очков в ITTF World Tour за текущий год.
 1 приглашенный участник от страны проводящей турнир.
 Если игрок приглашенный от страны проводящей турнир и так попал в список 15-ти лучших или не принял участие минимум в пяти турнирах ITTF World Tour в текущем году — приглашается участник идущий в рейтинге очков ITTF World Tour за текущий год следующим (на 16 месте).

Мужской и женский парные разряды 

 Участие именно этой пары в минимум четырёх турнирах ITTF World Tour за текущий год.
 7 лучших пар, набравших наибольшее количество очков в ITTF World Tour за текущий год.
 1 приглашенная пара от страны проводящей турнир.
 Если пара приглашенная от страны проводящей турнир итак попала в список 7-и лучших или не приняла участие минимум в четырёх турнирах ITTF World Tour в текущем году — приглашается пара идущая в рейтинге очков ITTF World Tour за текущий год следующая (на восьмом месте).
 Если один игрок в течение года участвовал в нескольких парах — учитывается только пара набравшая наибольшее количество очков.

Смешанный парный разряд 
 Участие именно этой пары в минимум двух турнирах ITTF World Tour за текущий год.
 7 лучших пар, набравших наибольшее количество очков в ITTF World Tour за текущий год.
 1 приглашенная пара от страны проводящей турнир.
 Если пара приглашенная от страны проводящей турнир итак попала в список 7-и лучших или не приняла участие минимум в двух турнирах ITTF World Tour в текущем году — приглашается пара идущая в рейтинге очков ITTF World Tour за текущий год следующая (на восьмом месте).
 Если один игрок в течение года участвовал в нескольких парах — учитывается только пара набравшая наибольшее количество очков.

Смешанный парный разряд введен в 2018 году в связи с появлением его в программе летних олимпийских игр 2020.

Мужской и женский одиночные разряды в возрасте до 21 года 
 Участие в минимум четырёх турнирах ITTF World Tour за текущий год на не менее чем двух разных континентах.
 8 лучших участников, набравших наибольшее количество очков в ITTF World Tour за текущий год.

Если у нескольких игроков или пар одинаковое количество очков в ITTF World Tour за текущий год, они ранжируются по своему мировому рейтингу ITTF.

Правила 
Во всех матчах World Tour Grand Finals победителем становится обладатель большего количества побед в 7-ми сетах.

Мужской и женский одиночные разряды и пары 
16 игроков (или 8 пар в парных соревнованиях) соревнуются за выход в следующий раунд по системе с выбыванием (олимпийская система). Лучшие 8 игроков (или лучшие 4 пары в парных соревнованиях) по количеству очков в World Tour не встречаются между собой в первом круге (так называемый «посев»).

Мужской и женский одиночные разряды в возрасте до 21 года 
8 игроков распределяются на две группы. Внутри группы проводятся игры каждого игрока со всеми остальными, после чего двое лучших из каждой группы играют по системе с выбыванием (олимпийская система).

Победители 
 Список победителей ITTF World Tour Grand Finals:

См. также 
 ITTF World Tour

Примечания

Ссылки 
 «ITTF World Tour Grand Finals» на сайте «ITTF World Tour»;
 «2017 ITTF World Tour Grand Finals» на сайте «ITTF»;

ITTF World Tour